Lagares (Felgueiras), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Felgueiras
 Lagares (Penafiel), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Penafiel
 Lagares da Beira, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Oliveira do Hospital